Либрос () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Теруэль. Занимает площадь 37.9 км². Население — 153 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля
Населённые пункты Теруэля